Ходовий гвинт — деталь металорізального верстата, яка входить у зачеплення із маточною гайкою і забезпечує в парі із нею поділення на кроки при нарізанні і накочуванні різьби на токарно-гвинторізному верстаті.
 
Окрім того, ходовий гвинт — деталь верстата, яка входить у зачеплення із ходовою гайкою і забезпечує у парі із нею прямолінійний рух поперечної або поздовжньої подачі різних вузлів верстата.

Див. також 
 Гвинт

Верстати